Фирм ():

 Фирм — римский император-узурпатор в 273 году
 Фирм — римский император-узурпатор в 372—375 годах
 Фирм, Владимир (1923—1996) — югославский футболист.